Sandbahn bezeichnet:

 eine Eisenbahn zum Transport von Versatzmaterialien im Bergbau, siehe Sandbahn (Bergbau)
 einen Namen der Chemnitztalbahn
 eine Ovalbahn im Motorrad-Bahnsport, siehe Grasbahnrennen
 eine Zugpackung des ehemaligen Herstellers TRIX EXPRESS